Il Kazakistan Futsal Championship 2020-2021 è stata la 23ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 kazako. La stagione regolare è iniziata il 25 ottobre 2020 e si è conclusa il 21 marzo 2021, prolungandosi fino al 14 maggio con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Kairat campione del Kazakistan 2020-2021.
 Kairat e Atyrau qualificati alla UEFA Futsal Champions League 2021-2022.
  Jetisw escluso dal campionato per rinuncia con decorrenza immediata (24ª giornata).

Play-off

Tabellone

Supercoppa del Kazakistan 
La 9ª edizione della competizione è stata annullata a seguito dell'interruzione del campionato nella stagione precedente.

Voci correlate 
Coppa del Kazakistan 2020-2021 (calcio a 5)

Collegamenti esterni

Campionato kazako di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2020
Calcio a 5 nel 2021